4179 Toutatis, asteroid iz grupe NEA
 Toutatis (mitologija), mitološko božanstvo, spominje se i u crtiću Asterix